Константин Людвигович Аммон (1887, Тула — 1957, Москва) — советский учёный-изобретатель, кандидат технических наук. Участник Первой мировой и Гражданской войн.

Биография 
Родился в 1887 году в г. Туле в семье владельца гальванопластической мастерской, потомственного почётного гражданина Тулы, Людвига-Пауля Аммона (начинавшего свою карьеру в России в качестве оружейного мастера). Семья проживала на Площадной улице в собственном доме (ныне ул. Каминского, 24), имела немецкие корни и исповедовала лютеранство.

Окончил Московский университет по физико-математическому факультету; женился. Участвовал в Первой мировой войне в офицерском чине (подпоручик), мобилизованный как военно-технический специалист с высшим образованием.

До февраля 1917 года служил в огнемётно-химическом батальоне, заведывал гаражными мастерскими, читал лекции по автомобилям на офицерских курсах в Петрограде. После октября 1917 года состоял на должности командира огнемётной роты, до приказа главковерха Н. В. Крыленко об увольнении.

Получив увольнение, зарабатывал на жизнь преподаванием. Вскоре, из-за начавшейся в России Гражданской войны, разрухи и голода, переехал в имение своей жены в Курской губернии, где и проживал в 1919 году, когда был мобилизован в Белую армию. Служил в Вооружённых силах Юга России в Добровольческой армии Деникина, в чине подпоручика на технической должности (офицер 4-й батареи 52-й артиллерийской бригады). В 1920 году был взят красноармейцами в плен в Новороссийске, некоторое время находился в Ряжском концлагере РСФСР — Ряжском отделении Рязанского губернского концентрационного лагеря, бывшего в ведении Рязанской губчека. В 1921 году, в возрасте 34 лет, был освобождён и вернулся в Тулу, к семье. На 1 ноября 1922 года состоял в резерве Московского военного округа.

В 1920-е годы жил в Туле, занимаясь преподавательской деятельностью. Его жена давала уроки музыки и вокала. Переехав в Москву на рубеже 1920-х—1930-х годов, стал работать в лаборатории одной из военных академий. Защитил учёную степень кандидата технических наук.

В 1935 году сконструировал оригинальный прибор — профилограф, предназначенный для измерения неровностей поверхности и наглядного представления результатов в виде кривой линии (профилограммы). Получаемая профилограмма точно характеризовала волнистость и шероховатость обработанной поверхности различных изделий. Прибор, нашедший широкое применение в оборонной промышленности СССР накануне Второй мировой войны, был назван его именем — профилографом К. Л. Аммона. В дальнейшем постоянно совершенствовал свой профилограф, добившись высокого качества его работы.

Профилографы, являясь оптико-механическими приборами, основаны на принципе ощупывания поверхности алмазной иглой. При помощи оптического устройства профиль поверхности записывается на фотографической ленте в увеличенном виде. К числу таких приборов в настоящее время относятся профилографы К. Л. Аммона и Б. М. Левина: первый рассчитан на измерение шероховатости поверхности от 4-го до 11-го класса, второй — от 3-го до 12-го класса.

Константин Людвигович Аммон умер в г. Москве в 1957 году.

Семья 
 Отец: Людвиг Пауль (Людвиг Павлович) Аммон (?; похоронен на Всехвятском кладбище г. Тулы) — немец-лютеранин, родом из Штутгарта, дворянин, гласный городской Думы (1917); во время русско-турецкой войны (1877—1878) поступил на русскую службу в качестве оружейного мастера. Поселившись затем в Туле, занялся оружейным делом со вспомогательными производствами. В 1886 году в собственном доме на ул. Площадной (сейчас ул. Каминского, 24) открыл гальванопластическую мастерскую. На основе мастерской Аммона в 1927 году была открыта механическая мастерская по изготовлению радиодеталей для нужд народного хозяйства и радиолюбителей, выросшая в итоге в Тульский радиотехнический завод «Октава».
 Братья:
 Александр Людвигович Аммон (1881—?) — кадровый офицер инженерных войск Русской императорской армии. После окончания Тульского реального училища поступил в Харьковский технологический институт в 1901 (предположительно, его не окончил). Поручик полевого саперного батальона (1909). Участник Первой Мировой войны. Штабс-капитан 6-го понтонного батальона. Кавалер Ордена св. Георгия 4-й ст. (за участие в форсировании реки Сан (притока Вислы) 6.10.1914) и Георгиевского оружия.
 Павел Людвигович Аммон (1895—1944) — орнитолог, натуралист-краевед, педагог; репрессирован в 1941.

Основные труды

См. также 
 Профилометр

Примечания

Литература 
 Профилограф К. Л. Аммона // Машиностроитель. — 1940. — № 5-6. — С. 38-40.
 
 
 
 
 ГАРО, фонд Р–2650, опись 1, дело 28 : Ряжский уездный лагерь принудительных работ. Анкетные листы на заключенных лагеря, 1920 г.

Ссылки 
 Известные туляки — участники Первой мировой войны | Тульский биографический словарь
 Участники Белого движения в России - Aм-Ан | Погибшие.рф
 Историк С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква А.

Изобретатели СССР
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Персоналии:Ряжск
Персоналии:Добровольческая армия